Bobniowate, wiślibobowate (Connaraceae) – rodzina roślin z rzędu szczawikowców Oxalidales. Obejmuje 12 rodzajów ze 180 gatunkami występującymi na wszystkich kontynentach w strefie tropikalnej. Rosną na sawannach, w miejscach prześwietlonych lub na obrzeżach lasów, w Azji są składnikiem lasów tekowych. Niektóre gatunki wykorzystywane są jako rośliny lecznicze. Pnącza m.in. z rodzajów Connarus i Rourea wykorzystywane są do wyrobu lin i plecionek. Niektóre drzewa (np. Conarus favosus) dostarczają wartościowego drewna. Gatunki trujące są wykorzystywane do wyrobu trutek na drobne zwierzęta. Większość gatunków posiada komórki mleczne i kanały żywiczne.

Morfologia 
Rośliny drewniejące o pokroju krzewiastym lub pnącza, rzadziej niskie drzewa. Pokrój roślin bywa zmienny, w zależności od warunków siedliskowych. Liście nieparzystopierzaste, bez przylistków. Zwykle 5-krotne kwiaty są drobne i zebrane w wiechy. Charakterystyczna dla rodziny jest różnosłupkowość – kwiaty różnych roślin mają albo długie słupki i krótsze pręciki lub odwrotnie. Słupek rozwija się z pięciu owocolistków, rzadziej z jednego. Owocem jest zwykle jedno- lub rzadziej dwunasienny mieszek jaskrawo i kontrastowo ubarwiony.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin rzędu szczawikowców, siostrzana dla szczawikowatych (Oxalidaceae). 

 Podział na rodzaje

 Agelaea Sol. ex Planch.
 Burttia Baker f. & Exell
 Cnestidium Planch.
 Cnestis Juss.
 Connarus L. – bob drzewny, wiślibób
 Ellipanthus Hook. f.
 Hemandradenia Stapf
 Jollydora Pierre ex Gilg
 Manotes Sol. ex Planch.
 Pseudoconnarus Radlk.
 Rourea Aubl. 
 Vismianthus Mildbr.

Przypisy